"Been There, Done That" é um single do rapper da Costa Oeste e produtor musical Dr. Dre, tirado de sua compilação The Aftermath.

Antecedentes
A canção foi produzida pelo próprio Dre e apresenta co-produção de Bud'da. As letras foram escritas pelo antigo colega de gravadora, J-Flexx. Após a saída de Dre da Death Row Records, J-Flexx lançou uma diss na coletânea Death Row Greatest Hits'' chamada "Who Been There, Who Done That". A canção foi referenciada no final de "Guilty Conscience", de Eminem, que foi uma colaboração com Dre. O verso exato é "been there, done that...ah fuck it, what am I saying? Shoot 'em both Grady, where's your gun at?"

Lista de faixas
 CD single
 "Been There, Done That" (Radio Edit) - 4:06
 "Been There, Done That" (Video Mix) - 5:14
 "Been There, Done That" (Video Mix Instrumnetal) - 5:14

 Vinil de 12 polegadas
 "Been There, Done That" (LP Version) - 5:14
 "Been There, Done That" (Radio Edit) - 4:06
 "Been There, Done That" (LP Instrumnetal) - 5:14

Singles de 1997
Canções de hip hop